Winston Bogarde (Rotterdam, 1970), futbolista neerlandès.
 Dirk Bogarde (Londres, 1921 - 1999), actor i novel·lista anglès.